Saarbach ist ein Gewässername:
 Saarbach (Erlbach), rechter Zufluss des Erlbachs (zur Weißen Elster) in Töppeln, Gemeinde Kraftsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Saarbach (Feller Bach), Alternativname bzw. Zufluss des Feller Baches, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Saarbach (Saar), rechter Zufluss der Saar zwischen Saarbrücken-Güdingen und -Brebach, Saarland, Deutschland
 Saarbach, Oberlaufname der Sauer (Rhein) (Südpfalz, Rheinland-Pfalz) in Deutschland und Frankreich
 Saarbach (Schlierbach), linker Zufluss des Schlierbachs (zum Kocher bei Hüttlingen) zwischen Leinenfirst und Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Saarbach (Schwabach), rechter Zufluss der Schwabach (zur Regnitz) vor Dachstatt, Markt Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Saarbach (Weisach), linker Zufluss der Weisach (zur Baunach) nach Pfarrweisach, Landkreis Haßberge, Bayern

Saarbach ist ein Familienname:
 August Saarbach (1854–1912), Weinhändler und Pressegrossist jüdischer Abstammung
 Eduard Saarbach (1812–1903), Weinhändler jüdischer Abstammung

Siehe auch:
 Sahrbach
 Sarbach
 Sarbacher